Rio Onega
Lago Onega
Onneca Sanches de Pamplona, também chamada Onega.

Desambiguação